El término Palena puede referirse a:

el municipio italiano de Palena;
una región geográfica ubicada en el sur de Chile conocida antes como ''Chiloé Continental donde se encuentra:
la Provincia de Palena;
la comuna y localidad de Palena;
el lago Palena;
el río Palena.